.tp, antic domini de primer nivell territorial de Timor Oriental.
 TP d'Or, guardó atorgat a programes de televisió a Espanya.
 TP, acrònim de la revista Trabajos de Prehistoria